Krzysztof Wójcik (Bytom, 1958. október 16. –) lengyel politikus és tanár. 1998 és 2006 között ő volt szülővárosa, a sziléziai Bytom polgármestere. Civilben tanárként dolgozik, házas, két gyermeke van.

Jegyzetek

További információk 
Életrajza

1958-ban született személyek
Élő személyek
Bytomiak
Lengyelországi politikusok
Lengyelországi polgármesterek